Grobelki peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Grobelki, un village dans le powiat de Chełm.
 Grobelki, un village dans le powiat de Włodawa.